Glassmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Glassmann (* 1962), französischer Fußballspieler
 Ulrich Glassmann (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Glassman
 Glasman